Demetrescu:
 Crișan Demetrescu
 Demetru (Dimitrie) Dem. Demetrescu-Buzău
 Dimitrie Demetrescu Mirea
 George Demetrescu Mirea
 Gheorghe Demetrescu
 Radu Demetrescu
 Scarlat Demetrescu
 Ștefan Demetrescu Jr.
 Traian Demetrescu

Vezi și 
 Dimetrescu
 Dumetrescu
 Demetru
 Demeter

Nume de familie românești